

Biografia
È il padre di Marco Djuricin, a sua volta calciatore professionista.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Vorwärts Steyr: 1997-1998

Competizioni internazionali

Austria Vienna: 1994

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni